The Vampire, film sorti en 1910
 The Vampire, film américain de Robert G. Vignola sorti en 1913
 The Vampire, film américain d'Alice Guy sorti en 1915
 , film américain de Paul Landres sorti en 1957

Voir aussi